Mărunței ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Mărunței (Olt), Gemeinde im Kreis Olt 
 Mărunței (Colonești), Dorf im Kreis Olt